Micropera är ett släkte av svampar. Micropera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Micropera